Илья Сергеевич Шиманович (; ) — белорусский пловец, специализирующийся в плавании брассом. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в 25-метровых бассейнах, обладатель мирового рекорда на дистанции 100 м брассом на короткой воде. Двукратный победитель летних Универсиад.

Биография 
На летней Универсиаде в Тайбэе он стал обладателем двух золотых наград на дистанциях 100 и 50 метров брассом.

В смешанной эстафете 4 × 50 м комплексным плаванием он завоевал серебряную медаль, а в мужской эстафете комплексным плаванием стал бронзовым призёром на чемпионате Европы 2017 года в Копенгагене.

На чемпионате мира 2018 года в Китае в 25-ти метровом бассейне он завоевал две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

В 25-тиметровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, спортсмен из Белоруссии стал обладателем двух медалей. Индивидуальную серебряную он получил в заплыве на 100 метров брассом, а в составе эстафеты в последний день соревнований он стал обладателем бронзовой медали.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште (Венгрия), Илья на дистанции 50 метров брассом завоевал серебряную медаль, проплыв в финальном заплыве за 26,55.

В ноябре 2021 года на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проводился в Казани (Россия), Илья на дистанции 100 м брассом завоевал серебряную медаль(55,77), на дистанции 200 метров брассом получил золотую медаль, показав в финальном заплыве время 2:01.73 , а на дистанции 50 метров брассом, также завоевал золотую медаль, повторив мировой рекорд 25,25

Примечания 

Пловцы Белоруссии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию